Zé Mário (1957–1978) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Zé Mário (ur. 1949) – brazylijski piłkarz i trener